Eisingen est le nom de deux communes d'Allemagne :
 Eisingen en Bavière
 Eisingen dans le Bade-Wurtemberg
 Eisingen, variant orthographique pour Eizingen en Belgique